Blue Ridge View ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Ridge View (Maryland), im Carroll County
 Blue Ridge View (Tennessee), im Hamilton County
 Blue Ridge View (Virginia), im Albemarle County